Двоголовий м'яз () — назва кількох м'язів:
 Двоголовий м'яз плеча — м'яз плеча.
 Двоголовий м'яз стегна — м'яз стегна.